Heigelin ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Heigelin (1768–1808), erster medizinisch beschriebener Fall von doppelter Persönlichkeit
 Eberhard Christian von Heigelin (1789–1857), württembergischer Oberamtmann
 Karl Marcell Heigelin (1798–1833), deutscher Architekt und Architekturtheoretiker
 Theodor von Heigelin (1876–1930), Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun
 Johann Friedrich Heigelin (1764–1845), württembergischer Autor